Rôle, en administration publique : catalogue ou registre officiel, contenant une liste ordonnée — rôle des impôts, rôle de la taille, rôle des combats...

 Rôle, au théâtre, au cinéma, etc. : ensemble des éléments dramatiques (texte, gestes, costume, etc.) caractérisant le comportement d'un personnage.

 Double rôle, au cinéma : utilisation d'un même acteur ou actrice pour jouer deux rôles ou plus dans un même film.

 Rôle, en sociologie : comportement imposé à un individu par son statut social.

Rôle d'audience, en droit : document où le greffier prépare la liste des dossiers qui seront appelés à l'audience de la chambre du tribunal.

Voir aussi